Highway 1 steht für folgende Straßen

in den Vereinigten Staaten:
 U.S. Highway 1
 California Highway 1, siehe California State Route 1
 Iowa Highway 1
 North Dakota Highway 1

in Kanada:
 Alberta Highway 1
 British Columbia Highway 1
 Manitoba Highway 1
 Prince Edward Island Route 1
 Saskatchewan Highway 1

in Neuseeland:
 New Zealand State Highway 1

National Highway 1 steht für folgende Straßen:
 National Highway 1 (Australien), Fernstraße
 National Highway 1 (Indien), Fernstraße
 National Highway 1D, Fernstraße in Nordindien